DOS - bruidsschat
 DOS (besturingssysteem) (disk operating system)
 Door Oefening Sterk, de naam van vele sportclubs in Nederland:
 DOS Kampen, een Nederlandse amateurvoetbalclub
 VV DOS, een voetbalclub uit Utrecht
 DOS '37, een voetbalvereniging uit Vriezenveen
 DOS'46, een korfbalvereniging uit Nijeveen
 SV DOS, een omnisportvereniging uit Diever-Dwingeloo
 HV DOS, een handbalvereniging uit Emmen/Emmer Compascuum
 HV DOS '80, een voormalige handbalvereniging uit Heesch
 Democratische Oppositie van Servië, een politiek verbond

 Denial of service (DoS)
 United States Department of State

 ¡Dos!, het tiende studioalbum van de Amerikaanse band Green Day
 Dos (album), een album van de Amerikaanse band Orquesta del Desierto